Гра у свинки — українська народна гра.

Правила 

Гравці стають у коло на утрамбованій і твердій землі. Один із гравців перебуває поза колом із м'ячем — «пасе свиню».

Кожен гравець у колі має перед собою ямку, в яку тикає кінцем палиці. Посередині кола трохи більша ямка, в яку той, що перебуває за колом, намагається загнати м'яча за допомогою палиці. Гравці, що стоять колом, намагаються не пустити м'яча в ямку посередині.  

Але, відбиваючи його палицею, кожен учасник повинен одразу ткнути її на своє місце, бо той, хто «пасе  свиню», заволодіє місцем, ставлячи у вільну ямку свою палицю. Гравець, чиєю ямкою заволоділи, починає «пасти свиню».

Джерела 
 Гоголь Н. В. Полн.  собр.  соч. — М., 1952. - Т. 9. - С. 512

Ігри